Alfredo Chiaretti (1923-2015) – calciatore italiano
 Concezio Chiaretti (1917-1944) – religioso e militare italiano
 Giuseppe Chiaretti (1933-2021) – arcivescovo cattolico italiano
 Lucas Chiaretti (1987) – calciatore brasiliano con cittadinanza italiana
 Tommaso Chiaretti (1926-1987) – critico cinematografico, scrittore e sceneggiatore italiano